Hartman III. z Lichtenštejna (německy Hartmann III. von Liechtenstein; 9. února 1613 Vídeň – 11. února 1686 Wilfersdorf) byl moravský a rakouský šlechtic z knížecího rou Lichtenštejnů.

Životopis 
Hartmann z Lichtenštejna se narodil ve Vídni jako nejstarší syn říšského knížete Gundakara z Lichtenštejna (1580–1658), mladšího bratra Karla I. z Lichtenštejna a jeho první manželky Anežky, dcery Ennona III. Východofríského.

Manželství a rodina 

Dne 27. října 1640 se oženil se Zdeňkou Alžbětou ze Salm-Reifferscheidtu (1623–1688). Z tohoto manželství se narodilo šest dětí, z toho tři syny:

 Maxmilián II. z Lichtenštejna (1641 † 1709), byl celkem třikrát ženatý: v roce 1669 s Johanou Beatrix z Lichtenštejna († 1672), dcerou Karla Eusebia z Lichtenštejna, v roce 1674 s Eleonorou Markétou († 1702), dcerou Filipa Ludvíka Šlesvicko-Holštýnského a v roce 1703 s Marií Alžbětou, dcerou Jana Adama I. z Lichtenštejna.
 Terezie Marie (1643–1712), provdaná za Michaela Jana z Althannu
 Anna Marie (1650–1704), provdaná za Rudolfa Viléma z Trauttmansdorffu
 Antonín Florián z Lichtenštejna (1656-1721) 1. kníže z Lichtenštejna
 Marie Magdalena (1659–1687), provdaná za diplomata Maxmiliána z Thun-Hohensteinu
 Filip Erasmus z Lichtenštejna (1664–1704), polní podmaršálek

Odkazy

Reference

Literatura 
 Anthony Stokvis, Manuel d'histoire, de généalogie et de chronologie de tous les États du globe, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, préf. H. F. Wijnman, éditions Brill Leyde 1889, réédition, 1966, Volume II, chapitre VI « Généalogie de la maison de Liechtenstein »  tableau généalogique no 18.
 Généalogie de rois et des princes de Jean-Charles Volkmann. Edit. Jean-Paul Gisserot (1998)
 Jiří Louda et Michael Maclagan Les dynasties d'Europe, Bordas 1995, .

Související články 
 Antonín Florián z Lichtenštejna
 Filip Erasmus z Lichtenštejnska

Externí odkazy 
 Rodokmen na stránkách genealogy.euweb.cz (Miroslav Marek)

Hartman III.
Narození 9. února
Narození v roce 1613
Narození ve Vídni
Úmrtí 11. února
Úmrtí v roce 1686
Úmrtí ve Wilfersdorfu
Muži